Алексей Померанцев:
 Померанцев, Алексей Александрович (1896—1979) — российский революционер, советский учёный-теплофизик.
 Померанцев, Алексей Иванович (? — не ранее 1819) — русский писатель и педагог.